Młada Hora – przysiółek w miejscowości Soblówka
 Młada Hora – szczyt w Beskidzie Małym
 Młada Hora – szczyt w Beskidzie Żywieckim